Lipany ist der Name mehrerer Orte

Lipany, Stadt im Okres Sabinov, Slowakei
Lipany (Lipan), Ortsteil im Stadtbezirk Prag 16 (Radotín), Tschechien
Lipany (Lipan), Ortsteil im Stadtbezirk Prag 22 (Uhříněves), Tschechien
Lipany (Lipan), Ortsteil von Vitice, Okres Kolín, Tschechien; siehe Lipany (Vitice)
die Schlacht bei Lipany, siehe Schlacht bei Lipan